Le qualificazioni del singolare dell'E-Boks Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Lesja Curenko (ultimo turno)
  Melinda Czink (qualificata)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)

 Elica Kostova (primo turno)
 Réka-Luca Jani (primo turno)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Sarah Gronert (secondo turno)

Qualificate

  Anna Čakvetadze
  Melinda Czink

  Johanna Konta
  Annika Beck

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

E-Boks Open 2012
WTA Tour 2012